Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Braszka − polski aktor teatralny i filmowy
 Małgorzata Braszka − polska kostiumograf